Ettenau ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Ettenau (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern

in Österreich;
 Ettenau (Gemeinde Ostermiething), Ortschaft der Gemeinde Ostermiething, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Ettenau (Gemeinde St. Radegund), Ortschaft der Gemeinde St. Radegund, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:

 Ettenauer